Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo e si è confermata battendo in finale Li Na col punteggio 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Viktoryja Azaranka (campionessa)
 Marija Šarapova (semifinale)
 Serena Williams (quarti di finale)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
 Angelique Kerber (quarto turno)
 Li Na (finale)
 Sara Errani (primo turno)
 Petra Kvitová (secondo turno)
 Samantha Stosur (secondo turno)
 Caroline Wozniacki (quarto turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Ana Ivanović (quarto turno)
 Marija Kirilenko (quarto turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Roberta Vinci (terzo turno)

 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Julia Görges (quarto turno)
 Ekaterina Makarova (quarti di finale)
 Yanina Wickmayer (terzo turno)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Jelena Janković (terzo turno)
 Klára Zakopalová (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Venus Williams (terzo turno)
 Hsieh Su-wei (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (terzo turno)
 Jaroslava Švedova (primo turno)
 Sloane Stephens (semifinale)
 Tamira Paszek (secondo turno)
 Urszula Radwańska (primo turno)
<li> Mona Barthel (primo turno)

Qualificazioni 

  Lesja Curenko (terzo turno)
  Valerija Savinych (terzo turno)
  Gréta Arn (primo turno)
  Vera Duševina (primo turno)
  Chan Yung-jan (secondo turno)
  Vesna Dolonc (secondo turno)

 Akgul Amanmuradova (secondo turno)
 Karin Knapp (primo turno)
 Luksika Kumkhum (secondo turno)
 Maria João Koehler (secondo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Michelle Larcher de Brito (primo turno)

Wildcard 

  Zhang Yuxuan (primo turno)
  Bojana Bobusic (primo turno)
  Madison Keys (terzo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)

  Ashleigh Barty (primo turno)
  Olivia Rogowska (primo turno)
  Jarmila Gajdošová (primo turno)
  Sacha Jones (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2013
WTA Tour 2013